USS Pargo je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Pargo (SS-264) 
 USS Pargo (SSN-650)

Pargo